Калю́жная — фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Калюжная, Нина Фёдоровна (род. 1956) — советская биатлонистка. См. также